Jméno Schumann, Schuman nebo Schuhmann [šúman] může označovat následující osoby:

 August Eberhard Rudolf Schumann (1895–1966), německý historik a přírodovědec
 August Schumann (1773–1826), německý nakladatel
 Camillo Schumann (1872–1946), německý skladatel
 Carl Schuhmann (1869–1949), německý sportovec
 Clara Schumannová (1819–1896), německá pianistka a skladatelka, manželka Roberta Schumanna
 Ernestine Schumann-Heink (1861–1936), německo – americká operní zpěvačka
 Georg Schumann (1866–1952), německý skladatel
 Georg Schumann (1886–1945), německý politik
 Horst Schumann (1906–1983), SS-Sturmbannführer a lékař v Osvětimi
 Karl Moritz Schumann (1851–1904), německý botanik
 Maurice Schumann (1911–1998), francouzský politik
 Nils Schumann (1978), německý atlet
 Ralf Schumann (* 1962), německý sportovní střelec z pistole
 Robert Schuman (1886–1963), francouzský politik
 Robert Schumann (1810–1856), německý skladatel a pianista
 Rudolf Schumann (* 1995), ruský hudební skladatel
 William Schumann (Schuman; 1910–1992), americký skladatel
 Winfried Otto Schumann (1888–1974), německý fyzik

podobné jméno
 Šuman – více osob

 jiné
 Clara Schumann (loď)